La saison 1947-1948 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les dix-sept meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les cinq derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Csepel SC qui termine en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le Vasas SC et deux sur le Ferencváros TC. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Le club de MOGÜRT déclare forfait en cours de saison.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1947 en Hongrie
1948 en Hongrie